Abrótano macho puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia abrotanum
 el nombre común de la planta Artemisia barrelieri